Соревнования по гольфу среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 17 по 20 августа на поле, расположенном в природном заповеднике Ресерва де Марапенди в районе Барра-да-Тижука. Последний раз соревнования по гольфу в рамках Олимпийских игр проходили в 1900 году. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из 34 стран. Олимпийским чемпионом стал южнокорейская гольфистка Пак Ин Би, завершившая турнир с результатом 16 ниже пара.

Призёры

Формат 
Соревнование по гольфу включают в себя прохождение 72 лунок (4 раунда по 18 лунок), по одному раунду в течение 4 дней. В турнире принимают участие 60 спортсменов, квалифицированных на основании рейтинга IGF. По итогам всех 72 лунок гольфист, показавший наименьший результат, становится олимпийским чемпионом. Количество баллов, полученных спортсменом, равняется количеству ударов, затраченных на прохождение каждой лунки. В случае равенства очков для определения трёх медалистов может быть проведён дополнительный раунд.

Страны-участники

Соревнование

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года